Geografische aanduidingen
 Heeren (Stendal), een wijk/plaats in Stendal, Duitsland
 Heeren-Werve, in Kamen, Duitsland
 Heeren (Rees) in Rees, Duitsland

Persoon
 Arnold Hermann Ludwig Heeren (1760–1842), Duits historicus
 Arnoldus Antonius Heeren (1804-1878), Nederlands advocaat en politicus
 Friedrich Heeren (1803−1885), Duits chemicus
 Helmut Heeren (1942−1999), Duits voetballer
 Henri Heeren (1974), Nederlands voetballer
 Freiherr Hermann von Heeren (1833–1899), Duits politicus
 Irma Heeren (1967), Nederlands atlete
 Johann Stephan Heeren (1729–1804), Duits orgelbouwer
 Oskar Antonio Federico Augusto Heeren (1840–1909), Peruaans diplomaat
 Viktor von Heeren (1881–1949), Duits diplomaat

Varia
 Heeren (bier), pils van de brouwerij Elfique